Футбо́льный клуб «Старт» () — бывший советский и латвийский футбольный клуб из Броценов.

После сезона 1996 года, из-за нехватки средств, руководство «Старта» отказалось от дальнейшего участия команды в Высшей лиге Латвии, а сам клуб перебазировался в Салдус и был реорганизован в ФК «Салдус».

История названий 
 «ЦШК» (по 1967 год), от «Броценский цементно-шиферный комбинат» (, Brocēnu cementa un šīfera kombināts)
 «Старт» (с 1968 года)

Результаты выступлений

Чемпионат и Кубок Латвийской ССР

Чемпионат и Кубок Латвии

Достижения 
Чемпионат Латвийской ССР
  Чемпион (1): 1968.
  Серебряный призёр (1): 1973.
Кубок Латвии
  Обладатель (2): 1961, 1968.
  Финалист (1): 1973.

Примечания

Ссылки 
 Futbols pilsētā: Brocēnu futbola vēsture

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Спорт в Броценах